De nombreux théorèmes portent le nom du mathématicien Bernhard Riemann :

 Théorème de l'application conforme de Riemann
 Théorème de prolongement de Riemann
 Théorème de réarrangement de Riemann
 Théorème d'uniformisation de Riemann
 Théorème de Riemann-Lebesgue
 Théorème de Riemann-Roch

Voir aussi 
 Équations de Cauchy-Riemann
 Formule de Riemann-Hurwitz
 Formule de Riemann-Siegel

Riemann
Bernhard Riemann